Adelaïde Alsop Robineau – pittrice e ceramista statunitense
 Joseph Alsop – giornalista statunitense
 Marin Alsop – musicista e direttrice d'orchestra statunitense
 Will Alsop – architetto inglese